Semachrysa är ett släkte av insekter. Semachrysa ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Semachrysa